BiH
FK Sloga Doboj

Crna Gora
FK Sloga Bar

Makedonija
FK Sloga Jugomagnat

Srbija
FK Sloga Bajina Bašta
FK Sloga Despotovac
FK Sloga Kraljevo
FK Sloga Leskovac
FK Sloga Petrovac na Mlavi
FK Sloga Požega
FK Sloga Sjenica
FK Sloga Temerin

Vidi i:
NK Sloga